Filipovo se poate referi la:

 Filipovo, Haskovo, sat în regiunea Haskovo, Bulgaria
 Filipovo, Blagoevgrad, sat în regiunea Blagoevgrad, Bulgaria
 Filipovo, vechiul nume al localității Bački Gračac, Serbia